Vaughan kan som auktorsförkortning betyda:

 Andres Vaughan
 David B. Vaughan
 Thomas Wayland Vaughan
 John Vaughan

Robotskapade auktorsförkortningar